A National Basketball Association 1978–1979-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 33. szezonja volt.

A győztes a Seattle SuperSonics lett, története során először. A Seattle a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a Washington Bullets ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Moses Malone, a döntő MVP-je Dennis Johnson lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Moses Malone
Az év újonca: Phil Ford

All-Star-mérkőzés 

MVP: David Thompson
Vezetőedzők: Lenny Wilkens (Nyugat), Dick Motta (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba